Е́ва Кру́ста (, урождённая Пи́кшена (); ) — латвийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2016, , ), серебро (2006, 2007, 2010, 2013, 2014, ), бронза (2004, 2015).
 : золото (2005, 2008, 2012), серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии